Molekulska formula -{C7H17N}- se može odnositi na:

 Metilheksanamin
 Tuaminoheptan